Милос — греческий топоним и фамилия. Может означать:

 Милос — остров в Эгейском море.
 Милос — село в Греции, входит в сообщество Кератея.
 Милос — деревня в Греции.
 Милос, София (род. 1969) — американская актриса итало-греческого происхождения.